В настоящий момент государственного герба в Ливии нет. С февраля 2013 года на паспортах Ливии вместо герба используются полумесяц и звезда.

Отсутствие герба 
До осени 2011 года гербом Ливии являлось изображение ястреба курайшитов, эмблемы рода пророка Мухаммеда с зеленым грудным щитком и названием государства на ленте в лапах.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии единое руководство так и не было сформировано. В стране действовали два правительства: на востоке в Тобруке заседал избранный народом парламент (Палата представителей), на западе в Триполи — сформированное при поддержке ООН и западных стран Правительство национального согласия (ПНС). При этом на востоке страны используется прежний герб Джамахирии, но с заменой зеленого грудного щитка на цвета нового государственного флага. ПНС использовали печать с изображением полумесяца со звездой и названием.

История эмблемы

Действующая символика

Примечания

См. также 

Ливия
Государственные символы Ливии
Астрономические объекты в геральдике
Ястреб в геральдике